Le traité de Prüm peut faire référence au :
 traité de Prüm (855) qui établit la division de l'empire de Lothaire  entre ses trois fils ;
 traité de Prüm signé le  entre sept États membres de l'Union européenne qui renforce la coopération transfrontalière en matière de coopération policière.